Tretow ist der Familienname folgender Personen:
Dennis Tretow (* 1983), deutscher Handballspieler
Michael B. Tretow (* 1944), schwedischer Musikproduzent, Tontechniker und Musiker